Borra ima više značenja:
 Borra, Bologna
 Borra, Modena
 Borra, Pavia